Plaats in Indonesië
 Terban (Gondokusuman), een plaats in het bestuurlijke gebied Jogjakarta in de provincie Jogjakarta
 Terban (Jekulo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Terban (Pabelan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Terban (Warung Asem), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java